Op het Australian Open 1989 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbel­spel van 18 tot en met 29 januari 1989.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Jana Novotná (Tsjecho-Slowakije) en Jim Pugh (VS) waren het eerste reekshoofd. Zij slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Zina Garrison en Sherwood Stewart in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vier Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen bereikten de halve finale – daarin moesten zij het afleggen tegen de latere winnaars.
 Brenda Schultz speelde samen met Michael Mortensen uit Denemarken – zij verloren hun openingspartij.
 Ook voor Michiel Schapers en de Amerikaanse Ann Henricksson viel het doek na de eerste ronde.

Er was één Belgische deelneemster:
 Sandra Wasserman speelde samen met João Cunha e Silva uit Portugal – zij konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale 

Prijzengeld

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.4)
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1989